

Pessoas
Kane (lutador)
Kane Hodder
Harry Kane, futebolista britânico

Localidades
Condado de Kane (Illinois)
Kane (Illinois)
Kane (Pensilvânia)

Outros
Kāne Milohai
Kane (revista em quadrinhos)
Citizen Kane (ou Cidadão Kane), filme de Orson Welles. 

Desambiguação